Магдалена Рибарикова успешно защити титлата си, надигравайки Андреа Петкович във финала с 6 – 4, 7 – 6(7 – 2).

Поставени тенисистки 

  Анжелик Кербер (Четвъртфинал)
  Слоун Стивънс (Първи кръг)
  Екатерина Макарова (Полуфинал)
  Ализе Корне (Полуфинал)

 Сорана Кърстя (Четвъртфинал)
 Мона Бартел (Втори кръг)
 Магдалена Рибарикова (Шампионка)
 Мадисън Кийс (Втори кръг)

Основна схема

Легенда 

 Q ( – квалификант) – тенисист, преминал квалификациите
 WC ( – уайлд кард) – специална покана от организаторите на турнира
 LL ( – щастлив губещ) – най-високоранкираният тенисист, отпаднал в последния кръг на квалификациите, влиза в основната схема на мястото на друг играч, отказал се от участие в турнира поради някаква причина
 Alt ( – заместник) – играч, който получава място в турнира след отказването на друг тенисист
 SE ( – специален допуск) – тенисист, който не може да участва в квалификациите, тъй като все още играе в друг турнир, получава място в основната схема чрез special exempt
 PR ( – защитаващ ранкинг) – използва се за допускане на тенисисти, които дълго време са отсъствали от тура поради контузии и в резултат са се смъкнали в ранглистата
 w/o ( – служебна победа) – при отказване на играч още преди началото на мач, опонентът му печели служебно
 r ( – отказал се) – при оттегляне на тенисист по време на мач, най-често поради здравословни причини
 d ( – неизпълнение) – отстраняване на играч за неспортсменско поведение

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на квалификациите

WTA Тур 2013
Сити Оупън